Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2004 vond plaats van 19 tot en met 25 juli 2004 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Spaanse Anabel Medina Garrigues won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Dinara Safina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Klára Koukalová bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Flavia Pennetta.

Het tweede reekshoofd, Anabel Medina Garrigues uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Italiaanse Flavia Pennetta in twee sets. Medina Garrigues wist voor de tweede keer het toernooi van Palermo op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van 2004. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Adriana Serra Zanetti en Emily Stellato strandden al in de eerste ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Maret Ani en Emmanuelle Gagliardi, bereikte de tweede ronde. Daarin verloren ook zij van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues en Arantxa Sánchez Vicario won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Slowaakse koppel Ľubomíra Kurhajcová en Henrieta Nagyová in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun enige gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sánchez Vicario 68.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2004
Palermo